Charlotte (voornaam), een meisjesnaam
 Charlotte Perrelli, een Zweedse zangeres
 Charlotte van Wales, Britse prinses
 Charlotte Kiekeboe, personage uit de stripreeks De Kiekeboes
 Charlotte (dessert), een Frans toetje van pudding en lange vingers
 Ashley Fliehr, een Amerikaans professioneel worstelaar onder de ringnaam Charlotte
 Charlotte (film), een Duits-Nederlandse film uit 1981
 Charlotte (strip), een stripalbum uit 1993
 Charlotte (Zittend naakt), een beeld van Hans Sassen op Begraafplaats Westgaarde

Plaatsen 
Verenigde Staten
 Charlotte (North Carolina), een stad
 Charlotte (Iowa), een dorp (Clinton County)
 Charlotte County (Florida)
 Charlotte (Michigan), een dorp (Eaton County)
 Charlotte (Tennessee), een dorp (Dickson County)
 Charlotte (Texas), een dorp (Atascosa County)

Overige landen
 Charlotte (Saint Vincent en de Grenadines), een parish van Saint Vincent en de Grenadines